|-
|(27751)||1991 FQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,711|| align=right|0,130|| align=right|4,61|| align=right|4,463||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27752)||1991 GL8|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,137|| align=right|3,17|| align=right|4,529||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27753)||1991 PF5|| align=right|14,5|| align=right|2,235|| align=right|0,121|| align=right|4,62|| align=right|3,340||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27754)||1991 PP9|| align=right|13,4|| align=right|2,780|| align=right|0,215|| align=right|6,84|| align=right|4,634||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27755)||1991 PD11|| align=right|14,3|| align=right|2,209|| align=right|0,199|| align=right|6,35|| align=right|3,282||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27756)||1991 PS14|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,197|| align=right|4,20|| align=right|3,333||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27757)||1991 PO18|| align=right|13,7|| align=right|2,250|| align=right|0,213|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|27758 Michelson||1991 RJ4|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,094|| align=right|8,68|| align=right|5,272||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(27759)||1991 RE6|| align=right|12,9|| align=right|3,002|| align=right|0,085|| align=right|10,39|| align=right|5,201||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27760)||1991 RB7|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,190|| align=right|4,48|| align=right|3,347||MBA||2. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27761)||1991 RL13|| align=right|15,2|| align=right|2,213|| align=right|0,177|| align=right|2,40|| align=right|3,292||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27762)||1991 RD16|| align=right|15,5|| align=right|2,218|| align=right|0,201|| align=right|4,75|| align=right|3,302||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27763)||1991 RN22|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,208|| align=right|4,97|| align=right|3,398||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|27764 von Flüe||1991 RV40|| align=right|13,6|| align=right|2,913|| align=right|0,064|| align=right|2,07|| align=right|4,972||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|27765 Brockhaus||1991 RJ41|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,129|| align=right|7,69|| align=right|3,450||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27766)||1991 TO|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,116|| align=right|5,14|| align=right|3,391||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27767)||1991 TP|| align=right|13,0|| align=right|3,071|| align=right|0,105|| align=right|14,02|| align=right|5,381||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27768)||1991 UV1|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,173|| align=right|6,93|| align=right|3,487||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27769)||1991 UA3|| align=right|13,6|| align=right|3,012|| align=right|0,196|| align=right|8,97|| align=right|5,227||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27770)||1991 VF1|| align=right|14,4|| align=right|2,252|| align=right|0,122|| align=right|3,64|| align=right|3,379||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27771)||1991 VY2|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,106|| align=right|6,64|| align=right|3,456||MBA||5. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(27772)||1991 VD6|| align=right|14,2|| align=right|2,950|| align=right|0,141|| align=right|7,95|| align=right|5,066||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27773)||1991 VN8|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,142|| align=right|1,54|| align=right|3,356||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27774)||1991 YB1|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,168|| align=right|3,27|| align=right|3,435||MBA||29. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(27775)||1992 CA3|| align=right|13,8|| align=right|2,348|| align=right|0,060|| align=right|6,51|| align=right|3,598||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|27776 Cortland||1992 DH1|| align=right|14,6|| align=right|1,919|| align=right|0,087|| align=right|21,04|| align=right|2,659||MBA||25. februar 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(27777)||1992 DN3|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,123|| align=right|2,67|| align=right|3,877||MBA||25. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27778)||1992 DF6|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|3,50|| align=right|3,700||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27779)||1992 DY8|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,091|| align=right|2,99|| align=right|3,809||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27780)||1992 ER18|| align=right|14,7|| align=right|2,476|| align=right|0,127|| align=right|9,47|| align=right|3,896||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27781)||1992 EE19|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,173|| align=right|5,30|| align=right|3,354||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27782)||1992 EH24|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,189|| align=right|7,15|| align=right|3,789||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(27783)||1992 GV3|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,036|| align=right|9,99|| align=right|4,104||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27784)||1992 OE|| align=right|13,6|| align=right|2,744|| align=right|0,204|| align=right|27,14|| align=right|4,545||MBA||27. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27785)||1992 OE3|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,222|| align=right|3,06|| align=right|4,436||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27786)||1992 PN1|| align=right|13,5|| align=right|2,667|| align=right|0,186|| align=right|11,46|| align=right|4,355||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27787)||1992 UO6|| align=right|13,4|| align=right|2,794|| align=right|0,244|| align=right|8,69|| align=right|4,668||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27788)||1993 AS|| align=right|12,5|| align=right|3,171|| align=right|0,072|| align=right|21,43|| align=right|5,647||MBA||13. januar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27789)||1993 BB7|| align=right|12,2|| align=right|3,069|| align=right|0,053|| align=right|10,37|| align=right|5,377||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27790)||1993 CG1|| align=right|12,8|| align=right|3,173|| align=right|0,055|| align=right|10,27|| align=right|5,652||MBA||13. februar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|27791 Masaru||1993 DD1|| align=right|13,8|| align=right|2,188|| align=right|0,057|| align=right|4,75|| align=right|3,236||MBA||24. februar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(27792)||1993 DR2|| align=right|12,7|| align=right|3,021|| align=right|0,099|| align=right|8,90|| align=right|5,249||MBA||20. februar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27793)||1993 FL1|| align=right|13,7|| align=right|2,337|| align=right|0,059|| align=right|7,27|| align=right|3,573||MBA||25. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27794)||1993 FY5|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,078|| align=right|4,57|| align=right|3,544||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27795)||1993 FO12|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|4,73|| align=right|3,568||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27796)||1993 FK13|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,127|| align=right|7,05|| align=right|3,589||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27797)||1993 FQ17|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|6,08|| align=right|3,458||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27798)||1993 FJ19|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,120|| align=right|13,16|| align=right|3,990||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27799)||1993 FQ23|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,094|| align=right|6,11|| align=right|3,405||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27800)||1993 FA28|| align=right|14,7|| align=right|2,268|| align=right|0,091|| align=right|4,68|| align=right|3,414||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27801)||1993 FS28|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,121|| align=right|2,88|| align=right|3,463||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27802)||1993 FY30|| align=right|12,7|| align=right|3,121|| align=right|0,235|| align=right|16,48|| align=right|5,512||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27803)||1993 FU35|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,159|| align=right|2,38|| align=right|5,742||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27804)||1993 FP38|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,153|| align=right|7,02|| align=right|3,500||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27805)||1993 FJ40|| align=right|14,0|| align=right|2,279|| align=right|0,051|| align=right|5,71|| align=right|3,439||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27806)||1993 FS46|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,093|| align=right|5,23|| align=right|3,545||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27807)||1993 FF49|| align=right|13,5|| align=right|2,937|| align=right|0,242|| align=right|6,63|| align=right|5,033||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27808)||1993 FT56|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,119|| align=right|4,99|| align=right|3,553||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(27809)||1993 HS1|| align=right|13,8|| align=right|2,247|| align=right|0,114|| align=right|8,23|| align=right|3,367||MBA||20. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|27810 Daveturner||1993 OC2|| align=right|13,9|| align=right|1,935|| align=right|0,055|| align=right|18,41|| align=right|2,691||MBA||23. julij 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(27811)||1993 OA7|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,130|| align=right|3,40|| align=right|3,750||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27812)||1993 OJ8|| align=right|14,1|| align=right|2,430|| align=right|0,167|| align=right|1,37|| align=right|3,787||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27813)||1993 PS3|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,192|| align=right|3,96|| align=right|4,043||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27814)||1993 RR|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,349|| align=right|7,50|| align=right|4,114||MBA||16. september 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27815)||1993 SA1|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,283|| align=right|11,00|| align=right|4,141||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27816)||1993 TH2|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,203|| align=right|3,20|| align=right|4,217||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27817)||1993 TO17|| align=right|15,0|| align=right|2,611|| align=right|0,075|| align=right|3,50|| align=right|4,218||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27818)||1993 TH24|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,074|| align=right|3,18|| align=right|4,857||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27819)||1993 TG27|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,204|| align=right|3,99|| align=right|4,068||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27820)||1993 TD34|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,044|| align=right|7,98|| align=right|4,320||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27821)||1993 TU34|| align=right|14,6|| align=right|3,467|| align=right|0,064|| align=right|1,23|| align=right|6,454||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27822)||1993 UG1|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,183|| align=right|14,26|| align=right|4,051||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(27823)||1993 UC8|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,224|| align=right|4,51|| align=right|4,074||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27824)||1993 UD8|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,219|| align=right|5,68|| align=right|4,130||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27825)||1993 VP|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,151|| align=right|13,46|| align=right|4,310||MBA||9. november 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(27826)||1993 WQ|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,225|| align=right|5,07|| align=right|4,080||MBA||22. november 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(27827)||1993 XJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,753|| align=right|0,110|| align=right|6,99|| align=right|4,567||MBA||9. december 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(27828)||1994 AY2|| align=right|13,3|| align=right|2,709|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|4,458||MBA||12. januar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27829)||1994 BM4|| align=right|13,3|| align=right|2,801|| align=right|0,187|| align=right|6,87|| align=right|4,687||MBA||21. januar 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(27830)||1994 CK14|| align=right|13,1|| align=right|2,979|| align=right|0,107|| align=right|10,95|| align=right|5,141||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27831)||1994 DF|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,166|| align=right|12,87|| align=right|4,317||MBA||18. februar 1994||Oohira||T. Urata
|-
|(27832)||1994 EW|| align=right|17,4|| align=right|2,132|| align=right|0,198|| align=right|00,27|| align=right|3,113||MBA||10. marec 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27833)||1994 PB4|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,166|| align=right|2,58|| align=right|3,529||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27834)||1994 PW13|| align=right|14,2|| align=right|2,336|| align=right|0,061|| align=right|6,65|| align=right|3,570||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27835)||1994 PZ13|| align=right|13,6|| align=right|3,099|| align=right|0,061|| align=right|15,28|| align=right|5,454||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27836)||1994 PQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,286|| align=right|0,113|| align=right|5,38|| align=right|3,455||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27837)||1994 PU16|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,131|| align=right|4,24|| align=right|3,558||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27838)||1994 PU20|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,113|| align=right|5,93|| align=right|3,526||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27839)||1994 PX20|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,104|| align=right|1,76|| align=right|3,638||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27840)||1994 PJ28|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,184|| align=right|2,87|| align=right|3,555||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27841)||1994 PS36|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,171|| align=right|3,22|| align=right|3,534||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27842)||1994 QJ|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,230|| align=right|24,86|| align=right|3,607||MBA||28. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27843)||1994 RM3|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,114|| align=right|4,60|| align=right|3,532||MBA||5. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27844)||1994 TG1|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|5,53|| align=right|3,457||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|27845 Josephmeyer||1994 TJ16|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,158|| align=right|3,38|| align=right|3,654||MBA||5. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|27846 Honegger||1994 TT16|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,216|| align=right|2,83|| align=right|3,597||MBA||5. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27847)||1994 UT|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,139|| align=right|4,62|| align=right|3,553||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27848)||1994 UZ|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|1,95|| align=right|3,665||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|27849 Suyumbika||1994 UU1|| align=right|14,6|| align=right|2,255|| align=right|0,203|| align=right|5,03|| align=right|3,386||MBA||29. oktober 1994||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(27850)||1994 UD2|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,244|| align=right|5,92|| align=right|3,569||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27851)||1994 VG2|| align=right|13,3|| align=right|2,311|| align=right|0,206|| align=right|22,49|| align=right|3,512||MBA||8. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(27852)||1994 WQ|| align=right|14,6|| align=right|2,481|| align=right|0,094|| align=right|9,43|| align=right|3,907||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27853)||1994 XA1|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,211|| align=right|1,79|| align=right|3,620||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27854)||1994 YG1|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,115|| align=right|8,94|| align=right|4,047||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27855)||1995 AK|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,081|| align=right|4,81|| align=right|4,064||MBA||4. januar 1995||Sormano||A. Testa; F. Manca
|-
|(27856)||1995 AX3|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,146|| align=right|9,75|| align=right|4,082||MBA||2. januar 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(27857)||1995 BZ|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,166|| align=right|10,30|| align=right|4,531||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27858)||1995 BZ1|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,182|| align=right|5,00|| align=right|3,734||MBA||30. januar 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27859)||1995 BB2|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,088|| align=right|11,44|| align=right|4,296||MBA||29. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27860)||1995 BV2|| align=right|13,2|| align=right|2,619|| align=right|0,098|| align=right|11,53|| align=right|4,239||MBA||27. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27861)||1995 BL4|| align=right|13,1|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|12,23|| align=right|4,136||MBA||28. januar 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27862)||1995 BJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,522|| align=right|0,103|| align=right|2,99|| align=right|4,005||MBA||23. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27863)||1995 DZ5|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,141|| align=right|1,55|| align=right|4,296||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|27864 Antongraff||1995 EA9|| align=right|13,3|| align=right|2,759|| align=right|0,141|| align=right|9,41|| align=right|4,582||MBA||5. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27865)||1995 FQ|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,115|| align=right|13,22|| align=right|4,521||MBA||30. marec 1995||La Silla||S. Mottola; E. Koldewey
|-
|(27866)||1995 FZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,044|| align=right|4,82|| align=right|4,506||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27867)||1995 KF4|| align=right|12,9|| align=right|2,618|| align=right|0,129|| align=right|11,58|| align=right|4,235||MBA||26. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27868)||1995 MY1|| align=right|14,6|| align=right|3,039|| align=right|0,064|| align=right|8,87|| align=right|5,296||MBA||23. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27869)||1995 SR45|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,150|| align=right|1,08|| align=right|3,683||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27870)||1995 VW|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,167|| align=right|3,19|| align=right|3,663||MBA||12. november 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(27871)||1995 VL15|| align=right|15,7|| align=right|2,219|| align=right|0,165|| align=right|4,86|| align=right|3,305||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27872)||1995 WU7|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,064|| align=right|3,90|| align=right|3,415||MBA||28. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27873)||1995 XP1|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,163|| align=right|2,83|| align=right|3,611||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27874)||1995 YM1|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,129|| align=right|6,60|| align=right|3,514||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27875)||1996 BL3|| align=right|14,9|| align=right|2,427|| align=right|0,133|| align=right|4,88|| align=right|3,779||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27876)||1996 BM4|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,118|| align=right|6,52|| align=right|3,540||MBA||24. januar 1996||Socorro, Nova Mehika||Socorro, Nova Mehika
|-
|(27877)||1996 BX4|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,099|| align=right|4,62|| align=right|3,619||MBA||16. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27878)||1996 CE1|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,152|| align=right|5,71|| align=right|3,527||MBA||11. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|27879 Shibata||1996 CZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|5,76|| align=right|3,542||MBA||15. februar 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(27880)||1996 EQ|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,078|| align=right|6,03|| align=right|3,669||MBA||14. marec 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27881)||1996 EC1|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,063|| align=right|1,95|| align=right|4,003||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27882)||1996 EJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,129|| align=right|2,49|| align=right|3,719||MBA||10. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27883)||1996 ET1|| align=right|13,7|| align=right|2,592|| align=right|0,160|| align=right|12,24|| align=right|4,172||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27884)||1996 EZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,121|| align=right|6,93|| align=right|3,636||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27885)||1996 ED2|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,177|| align=right|9,99|| align=right|3,532||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27886)||1996 ER12|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,215|| align=right|4,88|| align=right|3,484||MBA||13. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27887)||1996 GU1|| align=right|13,9|| align=right|2,350|| align=right|0,074|| align=right|6,72|| align=right|3,602||MBA||12. april 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27888)||1996 GG5|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,225|| align=right|4,49|| align=right|3,775||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27889)||1996 GR17|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,151|| align=right|6,40|| align=right|3,716||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27890)||1996 GG18|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,015|| align=right|4,61|| align=right|4,588||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27891)||1996 HY|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,131|| align=right|12,46|| align=right|4,290||MBA||20. april 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27892)||1996 HG25|| align=right|14,4|| align=right|2,465|| align=right|0,119|| align=right|2,20|| align=right|3,870||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27893)||1996 HK25|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,214|| align=right|4,58|| align=right|4,367||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27894)||1996 JU12|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,154|| align=right|12,58|| align=right|4,077||MBA||10. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27895)||1996 LL|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,105|| align=right|14,41|| align=right|4,170||MBA||6. junij 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27896)||1996 NB|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,087|| align=right|11,38|| align=right|5,119||MBA||13. julij 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(27897)||1996 NF4|| align=right|13,2|| align=right|2,962|| align=right|0,112|| align=right|7,92|| align=right|5,098||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27898)||1996 OS2|| align=right|14,4|| align=right|2,731|| align=right|0,093|| align=right|2,47|| align=right|4,511||MBA||23. julij 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(27899)||1996 QF|| align=right|14,2|| align=right|2,918|| align=right|0,083|| align=right|2,61|| align=right|4,983||MBA||18. avgust 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27900)||1996 RM|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,094|| align=right|16,72|| align=right|5,024||MBA||7. september 1996||Sormano||V. Giuliani; P. Chiavenna
|-
|(27901)||1996 RR4|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,079|| align=right|4,28|| align=right|5,430||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(27902)||1996 RA5|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,148|| align=right|8,56|| align=right|5,146||MBA||13. september 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(27903)||1996 RS11|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,117|| align=right|7,95|| align=right|5,633||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27904)||1996 SV4|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,192|| align=right|1,51|| align=right|5,285||MBA||20. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27905)||1996 SK6|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,257|| align=right|6,23|| align=right|5,697||MBA||20. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27906)||1996 TZ7|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,056|| align=right|2,56|| align=right|5,476||MBA||12. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27907)||1996 TU9|| align=right|14,6|| align=right|3,036|| align=right|0,180|| align=right|9,74|| align=right|5,288||MBA||15. oktober 1996||Kleť||Klet
|-
|(27908)||1996 TX9|| align=right|14,3|| align=right|2,848|| align=right|0,078|| align=right|4,14|| align=right|4,806||MBA||4. oktober 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(27909)||1996 TD11|| align=right|13,5|| align=right|3,063|| align=right|0,262|| align=right|2,61|| align=right|5,360||MBA||14. oktober 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(27910)||1996 TA14|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,201|| align=right|17,57|| align=right|4,545||MBA||10. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27911)||1996 TC14|| align=right|12,4|| align=right|2,999|| align=right|0,103|| align=right|8,98|| align=right|5,193||MBA||10. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27912)||1996 TJ14|| align=right|13,3|| align=right|2,985|| align=right|0,099|| align=right|9,30|| align=right|5,155||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27913)||1996 TC41|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,075|| align=right|10,64|| align=right|5,363||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27914)||1996 TN41|| align=right|13,9|| align=right|2,831|| align=right|0,086|| align=right|3,15|| align=right|4,762||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|27915 Nancywright||1996 UU1|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,144|| align=right|4,97|| align=right|5,628||MBA||30. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27916)||1996 VX1|| align=right|13,1|| align=right|2,885|| align=right|0,118|| align=right|10,94|| align=right|4,900||MBA||1. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|27917 Edoardo||1996 VU2|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,231|| align=right|2,37|| align=right|5,461||MBA||6. november 1996||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(27918)||1996 VJ4|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,067|| align=right|14,18|| align=right|5,729||MBA||6. november 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(27919)||1996 VP4|| align=right|13,9|| align=right|3,080|| align=right|0,158|| align=right|2,34|| align=right|5,404||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27920)||1996 VV8|| align=right|12,2|| align=right|3,182|| align=right|0,098|| align=right|18,10|| align=right|5,674||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27921)||1996 VY26|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,161|| align=right|1,00|| align=right|5,521||MBA||11. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|27922 Mascheroni||1996 XW8|| align=right|12,6|| align=right|3,050|| align=right|0,067|| align=right|8,98|| align=right|5,325||MBA||8. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27923)||1996 XJ32|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,160|| align=right|1,45|| align=right|5,633||MBA||4. december 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(27924)||1997 AZ10|| align=right|16,4|| align=right|2,238|| align=right|0,104|| align=right|1,23|| align=right|3,348||MBA||9. januar 1997||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(27925)||1997 CJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,190|| align=right|3,18|| align=right|3,549||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27926)||1997 EM15|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,155|| align=right|6,32|| align=right|3,357||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27927)||1997 EQ32|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,219|| align=right|7,08|| align=right|3,373||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27928)||1997 EG38|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,039|| align=right|6,49|| align=right|3,411||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27929)||1997 FC1|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,093|| align=right|7,15|| align=right|3,592||MBA||28. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27930)||1997 GN6|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,047|| align=right|6,83|| align=right|4,107||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27931)||1997 GU7|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,214|| align=right|3,71|| align=right|3,540||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27932)||1997 GF8|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|5,51|| align=right|3,506||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27933)||1997 GW14|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,202|| align=right|3,03|| align=right|3,498||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27934)||1997 HT11|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,229|| align=right|4,62|| align=right|3,591||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27935)||1997 JN|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,150|| align=right|4,19|| align=right|3,301||MBA||2. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27936)||1997 JF12|| align=right|15,2|| align=right|3,035|| align=right|0,095|| align=right|1,24|| align=right|5,286||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27937)||1997 JJ13|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,215|| align=right|3,38|| align=right|3,471||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27938)||1997 JG16|| align=right|13,1|| align=right|3,057|| align=right|0,178|| align=right|17,90|| align=right|5,345||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27939)||1997 LL2|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,154|| align=right|5,97|| align=right|3,498||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27940)||1997 LB4|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,205|| align=right|1,34|| align=right|4,144||MBA||9. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27941)||1997 LB6|| align=right|14,7|| align=right|2,803|| align=right|0,085|| align=right|9,78|| align=right|4,692||MBA||13. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27942)||1997 LL9|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,197|| align=right|3,07|| align=right|3,588||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27943)||1997 LB12|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,077|| align=right|2,82|| align=right|3,542||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27944)||1997 MA3|| align=right|14,4|| align=right|2,266|| align=right|0,176|| align=right|5,17|| align=right|3,411||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27945)||1997 MK3|| align=right|14,5|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|1,64|| align=right|3,655||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27946)||1997 NA|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,181|| align=right|5,69|| align=right|3,369||MBA||1. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|27947 Emilemathieu||1997 NH3|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,054|| align=right|22,03|| align=right|3,785||MBA||9. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27948)||1997 NQ3|| align=right|15,0|| align=right|2,398|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|3,714||MBA||6. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27949)||1997 NU4|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,134|| align=right|9,94|| align=right|3,509||MBA||8. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27950)||1997 OF1|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,212|| align=right|1,59|| align=right|3,721||MBA||30. julij 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(27951)||1997 OG2|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,202|| align=right|1,94|| align=right|3,678||MBA||30. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|27952 Atapuerca||1997 PR4|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,085|| align=right|5,78|| align=right|3,667||MBA||11. avgust 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(27953)||1997 PF5|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,207|| align=right|2,25|| align=right|3,732||MBA||11. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27954)||1997 QB4|| align=right|14,2|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|15,38|| align=right|4,048||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27955)||1997 QU4|| align=right|14,7|| align=right|2,399|| align=right|0,212|| align=right|6,88|| align=right|3,714||MBA||24. avgust 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(27956)||1997 RC|| align=right|13,9|| align=right|2,855|| align=right|0,031|| align=right|3,02|| align=right|4,823||MBA||1. september 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(27957)||1997 RV8|| align=right|13,8|| align=right|2,482|| align=right|0,189|| align=right|5,41|| align=right|3,910||MBA||12. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27958)||1997 RP9|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,211|| align=right|2,61|| align=right|3,794||MBA||9. september 1997||Sormano||V. Giuliani
|-
|27959 Fagioli||1997 SE1|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,065|| align=right|6,63|| align=right|3,607||MBA||19. september 1997||San Marcello||L. Tesi
|-
|(27960)||1997 SN1|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,166|| align=right|12,26|| align=right|4,409||MBA||21. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27961)||1997 SU1|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,166|| align=right|2,31|| align=right|4,069||MBA||22. september 1997||Kleť||Klet
|-
|(27962)||1997 SY1|| align=right|15,7|| align=right|2,746|| align=right|0,185|| align=right|1,67|| align=right|4,550||MBA||23. september 1997||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(27963)||1997 ST2|| align=right|15,6|| align=right|2,868|| align=right|0,065|| align=right|1,22|| align=right|4,856||MBA||25. september 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(27964)||1997 SW15|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,136|| align=right|1,38|| align=right|4,271||MBA||27. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27965)||1997 SH25|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,159|| align=right|2,53|| align=right|3,754||MBA||29. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27966)||1997 SA34|| align=right|13,7|| align=right|2,912|| align=right|0,214|| align=right|9,77|| align=right|4,969||MBA||16. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27967)||1997 TE|| align=right|13,5|| align=right|2,626|| align=right|0,191|| align=right|9,46|| align=right|4,254||MBA||1. oktober 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(27968)||1997 TM1|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,155|| align=right|00,87|| align=right|3,745||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27969)||1997 TT3|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,181|| align=right|12,72|| align=right|4,589||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(27970)||1997 TR9|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,062|| align=right|00,89|| align=right|4,353||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27971)||1997 TO12|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,180|| align=right|1,70|| align=right|4,083||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27972)||1997 TA18|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,181|| align=right|11,46|| align=right|4,285||MBA||8. oktober 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(27973)||1997 TR25|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,284|| align=right|7,06|| align=right|4,101||MBA||12. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|27974 Drejsl||1997 UH|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,113|| align=right|14,30|| align=right|4,265||MBA||19. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|27975 Mazurkiewicz||1997 UJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,121|| align=right|4,11|| align=right|4,517||MBA||23. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27976)||1997 UY3|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,154|| align=right|2,73|| align=right|4,154||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|27977 Distratis||1997 UK5|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,222|| align=right|13,50|| align=right|4,076||MBA||25. oktober 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|27978 Lubosluka||1997 UN9|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,138|| align=right|1,46|| align=right|4,265||MBA||29. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27979)||1997 UH19|| align=right|15,1|| align=right|2,988|| align=right|0,051|| align=right|2,76|| align=right|5,163||MBA||28. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27980)||1997 UA21|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,088|| align=right|9,58|| align=right|4,132||MBA||27. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27981)||1997 UK21|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,169|| align=right|4,06|| align=right|4,163||MBA||20. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27982)||1997 UH22|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,124|| align=right|5,37|| align=right|4,796||MBA||26. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|27983 Bernardi||1997 UU24|| align=right|14,2|| align=right|2,591|| align=right|0,154|| align=right|3,45|| align=right|4,171||MBA||26. oktober 1997||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|27984 Herminefranz||1997 VN|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,205|| align=right|3,91|| align=right|4,535||MBA||1. november 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|27985 Remanzacco||1997 VC1|| align=right|13,5|| align=right|2,882|| align=right|0,025|| align=right|3,13|| align=right|4,891||MBA||2. november 1997||Remanzacco||Remanzacco
|-
|27986 Hanuš||1997 VV2|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|9,36|| align=right|4,135||MBA||4. november 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(27987)||1997 VR3|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,213|| align=right|00,87|| align=right|4,194||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|27988 Menabrea||1997 VA4|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,212|| align=right|7,49|| align=right|5,313||MBA||7. november 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27989)||1997 VG4|| align=right|13,4|| align=right|3,187|| align=right|0,176|| align=right|2,04|| align=right|5,688||MBA||7. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27990)||1997 VD6|| align=right|12,5|| align=right|3,045|| align=right|0,050|| align=right|10,63|| align=right|5,313||MBA||9. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27991)||1997 VW6|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,117|| align=right|00,83|| align=right|5,024||MBA||6. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(27992)||1997 VR7|| align=right|12,6|| align=right|3,058|| align=right|0,081|| align=right|10,23|| align=right|5,346||MBA||2. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27993)||1997 WK|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,008|| align=right|1,83|| align=right|4,265||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27994)||1997 WM1|| align=right|12,8|| align=right|3,062|| align=right|0,070|| align=right|8,47|| align=right|5,358||MBA||19. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27995)||1997 WL2|| align=right|14,6|| align=right|2,123|| align=right|0,272|| align=right|3,47|| align=right|3,093||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27996)||1997 WJ5|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,175|| align=right|1,70|| align=right|5,620||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27997)||1997 WV7|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,146|| align=right|00,78|| align=right|3,665||MBA||23. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(27998)||1997 WU8|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,128|| align=right|2,62|| align=right|4,500||MBA||20. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27999)||1997 WV21|| align=right|13,3|| align=right|2,929|| align=right|0,053|| align=right|1,87|| align=right|5,013||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28000)||1997 WC35|| align=right|13,1|| align=right|2,926|| align=right|0,024|| align=right|3,44|| align=right|5,003||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov